У́рін () — російське прізвище. Відомі носії:

 Урін Валерій Григорійович (1934) — радянський футболіст, нападник
 Урін Володимир Георгійович (1947) — радянський і російський театральний діяч, генеральний директор Большого театру
 Урін Дмитро Еріхович (1906) — радянський російський письменник

Російські прізвища